Соляной столп (столб; ):

 Соляной столп () — по библейской Книге Бытия то, во что превратилась жена Лота при бегстве из Содома, когда ослушалась ангельского запрета и оглянулась назад ().
 «Соляной столп» (; 1953) — первый роман французского писателя Альбера Мемми.

См. также 
 Тел-Мелах (Tel Melach; «соляной столп»; ) — место в Вавилоне, из которого пленные иудеи возвратились в отечество.
 Облачный и огненный столпы в Библии.